Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Lindstrøm – norweski kucharz i polarnik
 Jesper Lindstrøm – duński piłkarz
 Hans-Peter Lindstrøm – norweski muzyk elektroniczny